Aspistes är ett släkte av tvåvingar. Aspistes ingår i familjen dyngmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dyngmyggor
Aspistes